Helodium är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Warnst.. Enligt Catalogue of Life ingår Helodium i familjen Thuidiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Thuidiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Helodium